Radovec je lahko:
 Radovec Polje (Hrvaška)
 Radovec (Hrvaška)